La Llave hace referencia a varios artículos:

Literatura
La llave (novela) (1956) es una novela de Junichiro Tanizaki.
La Llave de Plata, sello editorial La Clef d'Argent.
La llave de Sarah, novela.
La llave del tiempo, serie de libros de los autores españoles Ana Alonso y Javier Pelegrín.
La llave en el desván, obra de teatro de Alejandro Casona, que data de 1952.
La llave menor de Salomón, grimorio.

Cine
La llave (película) (1983), de Tinto Brass.
La llave (película de 1958), de Carol Reed.

Lugares
La Llave (Argentina), localidad y distrito del departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Municipio de Ignacio de la Llave, estado de Veracruz, México.
Veracruz de Ignacio de la Llave, uno de los 31 estados mexicanos.

Personas
 Ignacio de la Llave, general mexicano.
 Pablo de La Llave (1773-1833), sacerdote, político, hebraísta y naturalista mexicano.